De wijk Binnenstad-Noord van Leiden kent 548 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister; hieronder een overzicht.

De Camp
De buurt De Camp kent 61 rijksmonumenten:

|}

d'Oude Morsch
De buurt d'Oude Morsch kent 10 rijksmonumenten:

|}

Havenwijk-Noord
de buurt Havenwijk-Noord kent 75 rijksmonumenten:

|}

Marewijk
De Marewijk kent 92 rijksmonumenten:

|}

Molenbuurt
De Molenbuurt kent 26 rijksmonumenten:

|}

Noordvest
De buurt Noordvest kent 52 rijksmonumenten:

|}

Pancras-Oost
De buurt Pancras-Oost kent 95 rijksmonumenten:

|}

Pancras-West
De buurt Pancras-West kent 137 rijksmonumenten:

|}

Zie ook
 Lijst van rijksmonumenten in Leiden voor andere delen van de gemeente.
 Lijst van gemeentelijke monumenten in Leiden, Binnenstad-Noord

 Binnenstad-Noord
Leiden Binnenstad-Noord